Galearia kan syfta på:

 Galearia (djur) – ett släkte stekelar
 Galearia (växter) – ett släkte av växter